Демоны:
 Демоны — сверхъестественные существа.

Фильмы

Телесериалы 
 «Демоны» () — 5-й эпизод 8-го сезона телесериала «Доктор Кто», 1971.
 «Демоны» () — 23-й эпизод 4-го сезона телесериала «Секретные материалы», 1997.
 «» () — мини-сериал, 2009, Великобритания.
 «Демоны» — телесериал, 2010, Россия, реж. Александр Будённый.

Музыка 
 Demons — альбом группы Cowboy Junkies, 2011.
 Demons — песня группы Super Furry Animals с альбома Radiator, 1997.
 Demons — песня Fatboy Slim с альбома Halfway Between the Gutter and the Stars, 2000.
 Demons — песня Брайана Макфаддена с альбома Irish Son, 2004.
 Demons — песня группы Avenged Sevenfold с альбома Live in the LBC & Diamonds in the Rough, 2008.
 Demons — песня Tech N9ne, 2009.
 Demons — песня группы Fenech-Soler с альбома Fenech-Soler, 2010.
 Demons — песня дуэта Sleigh Bells с альбома Reign of Terror, 2012.
 Demons — песня группы Imagine Dragons с альбома Night Visions, 2012.
 Demons — песня группы The National с альбома Trouble Will Find Me, 2013.
 Demons — песня Джеймса Моррисона с альбома Higher Than Here, 2015.

См. также 
 Демон (значения)
 Daemon